Albon steht für:
 Albon, eine französische Gemeinde im Département Drôme
 Albon-d’Ardèche, eine französische Gemeinde im Département Ardèche
 Albon (Adelsgeschlecht), ein französisches Adelsgeschlecht

Albon ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Albon (* 1996), britisch-thailändischer Automobilrennfahrer
 Béatrice d’Albon (1161–1228), Dauphine von Viennois, Gräfin von Albon, Grenoble, Oisans und Briançon, siehe Beatrix (Albon)
 Jacques d’Albon, seigneur de Saint-André (~1505–1562), Marschall von Frankreich
 Jean d’Albon de Saint-André (1472–1549), Gouverneur von Lyon
 Jonathan Albon (* 1989), britischer Skyrunner und Hindernisläufer
 Teodora Albon (* 1977), rumänische Fußballschiedsrichterin

Siehe auch: 
 In-Albon